Dans le monde agricole, un tuteur est une armature soutenant une jeune plante ayant fait l'objet d'un tuteurage.
En droit, un tuteur est une personne chargée de veiller aux intérêts d'un mineur ou d'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle.
En histoire, un tuteur est un précepteur, un maître chargé de donner des leçons philosophiques et politiques à un futur prince.
Dans l'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise, un tuteur est une personne responsable de transmettre ses connaissances à un étudiant ou un stagiaire dans le cadre d'une fonction appelée tutorat.
En médecine, un tuteur est un dispositif glissé dans une cavité naturelle humaine pour la maintenir ouverte.

Tuteur est également le nom de :
 Le Tuteur, une série télévisée française avec Roland Magdane